

Жінки 
 Габріела Ковнацька (* 1952) — польська акторка театру і кіно.
 Марія Ковнацька (1894—1982) — польська дитяча письменниця, драматург і перекладачка.

Чоловіки 
 Адам Ковнацький (* 1997) — американський боксер-професіонал.
 Давид Ковнацький (* 1997) — польський футболіст, нападник клубу «Сампдорія».
 Ковнацький Олександр Людвігович (1977—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковнацький Сергій Миколайович (1995—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковнацький Ярослав Гнатович (1919—1992) — гвардії старший сержант РА, повний кавалер Ордена Слави.